

Localidades
Greenland (Arkansas)
Greenland (Barbados)

Outros
Air Greenland

Desambiguação